Mazzapicchio – arma inastata
 Mazzapicchio – figura araldica
 Mazzapicchio – peso utilizzato per conficcare pali nel terreno